dawne gminy:
 gmina Skotniki – dawna gmina wiejska, powiat konecki, woj. kieleckie/łódzkie
 gmina Skotniki – dawna gmina wiejska, powiat turecki, woj. łódzkie (II RP)